Der rote Schatten ist Filmtitel von
Der rote Schatten (1960)
Tatort: Der rote Schatten